Hercegovačka nogometna zona, također i kao Hercegovačka zonska liga, Mostarska zona, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio "Leotar" iz Trebinja .

Ljestvica  

 Novi članovi u sezoni 1964./65.: 
 Jadran Ploče
 Hercegovac Bileća
 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg
 klubovi iz Hrvatske: Dubrovnik, GOŠK Dubrovnik, Neretva Metković, Jadran Ploče 
 Leotar (Trebinje) sudjelovao je u kvalifikacijama za Drugu saveznu ligu - Zapad. Ispao je od Igmana (Konjic)''.

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Međuzonska liga Bosne 1963./64.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 209 
 Dubravko Cota: "Plamen" - GOŠK : 1919 - 1979., Dubrovnik, 1979., UDK: 796.332(497.5 Dubrovnik)(091) * 061.237(497.5 Dubrovnik):796.332](067.5), str. 83 
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 188-192 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1963. godina 
 arhiv.slobodnadalmacija.hr, "Slobodna Dalmacija", 1964. godina 
  

1963-64 1a Hercegovina
1963-64 1a Hercegovina
1963-64 1a Hercegovina
BIH 1a Hercegovina